Dachberg heißen folgende geographische Objekte:

 Dachberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Dachberg (Gemeinde Guttaring), Ortschaft von Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dachberg (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Dachberg (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dachberg (Emmersdorf), Berg in Emmersdorf an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Dachberg (Gemeinde Vals), Berg in Vals, Region Surselva, Kanton Graubünden